Эйгил Педерсен (; 23 мая 1917, Орхус — 2 августа 1994) — датский шахматист и .

Трехкратный чемпион Дании (1951, 1953 и 1961). Шестикратный призер чемпионатов Дании (серебряный — 1957, 1960, 1964; бронзовый — 1949, 1954, 1956). В составе национальной сборной Дании участник пяти шахматных олимпиад (1950, 1952, 1956, 1958, 1966) и 10-го командного чемпионата Европы в Капфенберге (1970). В 1952 г. выиграл небольшой матч у будущего гроссмейстера Б. Ларсена.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Danbase — en samling af danske skakpartier — Eigil Pedersen
 

Шахматисты Дании